Клегг () — фамилия.

Носители фамилии 
 Клегг, Джонни (1953—2019) — южноафриканский певец, известный песнями политической направленности.
 Клегг, Дуглас Алан (; род. 1958) — американский писатель, автор произведений в жанре ужасов и «тёмного фэнтези».
 Клегг, Майкл (род. 1977) — английский футболист, защитник.
 Клегг, Ник (род. 1967) — британский политик, лидер партии либеральных демократов с 2007 года.
 Клегг, Робин (род. 1977) — канадский биатлонист.
 Клегг, Том (род. 1927) — британский актёр.
 Клегг, Том (род. 1934) — британский режиссёр.

Вымышленные персонажи 
 Фредерик Клегг () — главный герой романа «Коллекционер» Джона Фаулза.

Другое 
 Corporal Clegg () — песня Роджера Уотерса со второго альбома группы Pink Floyd.